Lakin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakin Township (Barton County, Kansas)
 Lakin Township (Harvey County, Kansas)
 Lakin Township (Kearny County, Kansas)
 Lakin Township (Minnesota)